La ligne 59 et brièvement ligne 86 est une ancienne ligne de tramway de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Jemeppe-sur-Meuse à Verlaine entre  et .

Histoire 
La ligne est mise en service en traction électrique sous l'indice 59 le  entre la gare de Jemeppe-sur-Meuse et la place de Crotteux à Mons-lez-Liège par l'électrification de cette section de la ligne 460A Jemeppe-sur-Meuse - Hannut (capital 122). L'exploitation est assurée par la SNCV.

Le , la ligne est prolongée de Mons-lez-Liège à Horion par l'électrification de cette section de la ligne 460A (capital 122).

À la fin du mois de , la ligne est prolongée d'Horion au dépôt de Verlaine par l'électrification de cette section de la ligne 460A (capital 122).

Au cours des années , la ligne se voit attribuer l'indice 86 (tableau 1064 en ).

 

La ligne est supprimée le , elle est remplacée par une ligne d'autobus sous le même indice, cette ligne est toujours exploitée. Les voies de la ligne restent utilisées pour le trafic fret jusqu'à la fermeture à tout-trafic  le  de la section Hollogne-aux-Pierres Bifurcation - Dépôt de Verlaine (capital 122).

Infrastructure

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 

Tableaux horaires :
  : 460, numéro partagé entre les lignes 460A Hannut - Verlaine, 460B Fexhe-le-Haut-Clocher - Horion-Hozémont, 460C Ampsin - Verlaine et à partir de  59 Jemeppe-sur-Meuse - Mons-lez-Liège ;
 Été  : 1064.

Vestiges

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Lignes de tramway de la SNCV dans la province de Liège

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Liège